Берти́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бертини, Гари (1924—2005) — израильский дирижёр и композитор.
 Бертини, Колмэн-Арн (1903—1995) — израильский поэт.
 Бертини, Марио (род. 1944) — итальянский футболист, полузащитник.
 Бертини, Ромео (1893—1973) — итальянский легкоатлет. 
 Бертини, Сильвано (1940—2021) — итальянский боксёр.
 Бертини, Франческа (1888—1985) — итальянская актриса.